Alapy Gáspár (bán) (1530 körül – 1584) horvát–dalmát–szlavón bán (1574–1577)
 Alapy Gáspár (1880–1945) Komárom polgármestere (1928–1944)